Le boulevard du Palais, voie de circulation de Paris, en France, située sur l'île de la Cité.
 Boulevard du Palais, série télévisée française.

Palais Boulevard